A 69. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1985. május 26-án rendeztek meg.

(R) Rookie → Újjonc

Források

https://web.archive.org/web/20110818022721/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1985ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek